Jméno Lvi přicházejí nese vícero knih:

 Lvi přicházejí (Palko) – populárně naučná kniha Vladimíra Palka
 Lvi přicházejí (Richter) – dobrodružný román Götze Rudolfa Richtera